Волосовка — топонимы:

Населённые пункты 
 Белоруссия 
 Волосовка — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 
 Россия
 Волосовка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 
 Украина 
 Волосовка — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Волосовка — село в Зборовском районе Тернопольской области.

Реки 
 Волосовка — река в Выгоничском районе Брянской области, правый приток Десны.
 Волосовка — река в Михайловском районе Рязанской области, приток Амшанки.